Lolita (film) kan syfta på:

Lolita (film, 1962) – i regi av Stanley Kubrick
Lolita (film, 1997) – i regi av Adrian Lyne